Jouveau ist der Familienname folgender Personen:

 Marius Jouveau (1878–1949), französischer Schriftsteller, Romanist und Provenzalist
 René Jouveau (1906–1997), französischer Schriftsteller, Romanist und Provenzalist